Uva de mar puede referirse al nombre común de dos diferentes plantas:

 Coccoloba uvifera, árbol leñoso; o
 Ephedra fragilis, hierba de las costas mediterráneas.